Europa kan syfta på:

 Europa (mytologi) – en fenicisk prinsessa i grekisk mytologi
 Europa (nationalsång) – Kosovos nationalsång
 Europa (film) – en dansk-fransk-tysk-svensk dramafilm från 1991 i regi av Lars von Trier

Astronomi 
 Europa (måne) – en av Jupiters månar
 52 Europa – en asteroid

Geografi 
 Europa – en världsdel
 Europa, Rom –  Roms trettioandra quartiere
 Europa (ö) – fransk ö

Musik 
 Europa (album av Covenant) – Covenants tredje fullängdsalbum från 1998
 Europa (album av Noice) – den svenska musikgruppen Noices fjärde och sista studioalbum från 19925

Transport 
 Europa (raket) – en raket
 M/S Silja Europa – en kryssningsfärja